Ишрак (, букв. «сияние», «блеск») — многозначный термин. Может означать:

 Ишрак — вид намаза.
 Ишрак — термин средневековой мусульманской философии, обозначающий интуитивное постижение истины через «озарение» души.
 Ишрак — ежегодник исламской философии; издается Институтом философии РАН совместно с Иранским институтом философии.
 Ишрак — женское арабское имя.

См. также 
 Ишракизм